Die spanische Stadt Saragossa erlebte während ihrer Geschichte mehrere Belagerungen. Belagerung von Saragossa kann sich daher auf folgende Ereignisse beziehen:
 Belagerung von Saragossa (778) durch das fränkische Heer unter Karl dem Großen
 Belagerung von Saragossa (1118) durch Alfons I. von Aragón (reg. 1104–1134) 
 Belagerung von Saragossa (1808) sowie Belagerung von Saragossa (1809) durch die Franzosen während der Napoleonischen Kriege